Wilno – stolica Litwy
 Wilno – okręg administracyjny utworzony pod koniec 1915 r.
 Wilno – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Wilno – lodowiec na Spitsbergenie
 SS Wilno – polski parowiec
 Osiedle Wilno – osiedle w Warszawie
 Wilno – stacja kolejowa w Wilnie